Al decir El Barrio te puedes referir a:

 José Luis Figuereo Franco, cantautor español de música flamenca fusionada.
 El vecindario de la Ciudad de Nueva York conocido como Harlem Español. 
 El Barrio, pedanía de Navaescurial, en Ávila, España.
 El barrio serie de televisión costarricense de 1996.